Les Valerii Potiti sont des patriciens romains membres d'une branche de la gens des Valerii. Ils descendent des Valerii Publicolae, à partir du , où Lucius Valerius Potitus Publicola prend les deux cognomina, puis ils disparaissent au , Caius Valerius Potitus Flacus prenant un deuxième cognomen, que ses descendants garderont.

 Lucius Valerius Potitus Publicola, consul en 483 et 470 av. J.-C. ;
 Lucius Valerius Potitus, fils du précédent, consul en 449 av. J.-C. ;
 Caius Valerius Potitus Volusus, consul en 410 av. J.-C., fils du précédent, et tribun consulaire en 415, 407 et 404 av. J.-C. ;
 Lucius Valerius Potitus, frère du précédent, tribun consulaire en 414, 406, 403, 401 et 398 av. J.-C. ;
 Lucius Valerius Potitus, même homme ou fils du précédent, consul en 393 et 392 av. J.-C. et maître de cavalerie en 390 av. J.-C. ;
 Publius Valerius Potitus Publicola, frère ou fils du précédent, tribun consulaire en 386, 384, 380, 377 et 367 av. J.-C. ;
 Caius Valerius Potitus, oncle du précédent, tribun consulaire en 370 av. J.-C. ;
 Lucius Valerius Potitus, fils du précédent, maître de cavalerie en 331 av. J.-C.
 Caius Valerius Potitus Flacus, frère du précédent, consul en 331 av. J.-C. ;

 Marcus Valerius Maximus Potitus, consul en 286 av. J.-C. ;

Potitus signifie « qui boit beaucoup ».